Simina-Geanina-Daniela Tulbure () este  deputat român , aleasă în 2020 din partea PLUS. .

Vezi și 
 Legislatura 2020-2024 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Nașteri în 1992
Politicieni români în viață
Deputați români 2020-2024
Membri ai PLUS
Bucureșteni